Абрамово — Деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России. Входит в состав Васинского сельского поселения. 
Население — 13 жителей (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 16 км к востоку от Дорогобужа, в 2,5 км южнее автодороги , на берегу реки Зерешня. В 25 км севернее от деревни находится железнодорожная станция Издешково на линии Москва-Минск.  
 
В данном населенном пункте существует озеро с одноименным названием, местные власти сдали его в аренду и теперь местные жители не могут спокойно рыбачить: одни стучат на других и на приезжих из вне за возможность самим рыбачить! Для приезжих существуют тарифы по которым им предоставляется возможность рыбачить несмотря на запрет рыбалки в связи с тем, что озеро сдано под разведение рыб!

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

В октябре 1941 г. через территорию Дорогобужского района немцы конвоировали на запад десятки тысяч советских солдат, попавших в плен под Вязьмой. Раненых и ослабленных пленных, которые отставали от общей колонны, фашисты расстреливали прямо на обочине большака возле деревни Абрамово.

Примечания 

Населённые пункты Дорогобужского района